Парламентарните избори в Молдова през 1998 г. са проведени на 22 март. На тях са участвали 1 680 470 избиратели, което е 72,30% от общия брой на гласуващи, включени в избирателните списъци.

Резултати

Източници 

1998
Избори през 1998 година
1998 година в Европа